Saida sau Saïda se poate referi la:

Persoane
 Saida (nume)

Locuri
 Saida, un sat din Barkote, districtul Deogarh, Orissa, India
 Saida, un sat din Districtul Mandi Bahauddin, provincia Punjab, Pakistan
 Saïda, Algeria, un oraș și comună din Algeria
 Provincia Saïda, o provincie din Algeria
 Saida, Liban, denumirea arabă a orașului Sidon din Liban

Alte sensuri
 Saïda a enlevé Manneken-Pis, un film de scurt-metraj belgian